Ацік () — села у Вірменії:

 Ацік (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Ацік (Ширак) — у марзі Ширак.